Заальфельд-Рудольштадт () — район в Германии. Центр района — город Заальфельд/Заале. Район входит в землю Тюрингия. Занимает площадь 1034,58 км². Население — 125 891 чел. Плотность населения — 122 человека/км².
Официальный код района — 16 0 73.

Район подразделяется на 43 общины.

Города, oбщинные ассоциации и общины

Города 
 Бад-Бланкенбург (7 563)
 Гревенталь (2 728)
 Кёнигзее (5 560)
 Леэстен (2 125)
 Лойтенберг (2 529)
 Обервайсбах (1 650)
 Ремда-Тайхель (3 321)
 Рудольштадт (25 584)
 Заальфельд/Заале (28 148)

Общинные ассоциации 
 Общинная ассоциация Бергбанрегион/Шварцаталь
 Курсдорф (754)
 Десбах (500)
 Кацхютте (2 167)
 Лихтенхайн-Бергбан (350)
 Мойзельбах-Шварцмюле (1 375)
 Обервайсбах (1 650), aдминистрация oбщинной ассоциации
 Общинная ассоциация Лихтеталь-ам-Реннштейг
 Лихте(1 832), aдминистрация oбщинной ассоциации
 Пизау (871)
 Райхмансдорф (889)
 Шмидефельд (1 161)

 Общинная ассоциация Миттлерес-Шварцаталь
 Аллендорф (380)
 Бехштедт (179)
 Дёшниц (316)
 Дрёбишау (542)
 Мелленбах-Гласбах (1 178)
 Мойра (504)
 Оберхайн (787)
 Рорбах (210)
 Шварцбург (636)
 Зитцендорф (1 073), aдминистрация oбщинной ассоциации
 Унтервайсбах (898)
 Виттгендорф (209)

 Общинная ассоциация Пробсцелла-Леэстен-Марктгёлиц
 Леэстен (2 125)
 '''Пробсцелла (3 652), aдминистрация oбщинной ассоциации

Общины 
 Арнсгеройт (244)
 Камсдорф (2 945)
 Каульсдорф (2 955)
 Альтенбойтен (258)
 Дрогниц (708)
 Хоэнварте (151)
 Роттенбах (2 003)
 Заальфельдер-Хёэ (3 522)
 Ульштедт-Кирхгазель (5 718)
 Гроскохберг (691)
 Хайлинген (337)
 Унтервелленборн (6 688)

Ссылки 
 www.sa-ru.de Официальная страница 

Районы Тюрингии